Dieser Artikel behandelt die schwedische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000.

Qualifikation

Spielergebnisse 

Abschlusstabelle

Schwedisches Aufgebot

Spiele der schwedischen Mannschaft 
Schweden traf in Gruppe B auf Italien, die Türkei und Gastgeber Belgien. Mit nur einem Unentschieden gegen die türkische Elf und zwei Niederlagen musste Schweden als Gruppenletzter die Heimreise antreten.

Schweden
2000